Aloïs Van de Voorde, Belgisch ambtenaar en bestuurder
 Bob Van de Voorde, Belgisch redacteur
 Frédéric Van De Voorde, Belgisch syndicalist en politicus
 Irma Van de Voorde-Notteboom, Belgisch honderdplusser, oudste Belg
 Mark Van de Voorde, Belgisch journalist
 Simon Van de Voorde, Belgisch volleybalspeler
 Stijn Van de Voorde, Belgisch radiopresentator
 Urbain Van de Voorde, Belgisch schrijver en dichter

Nederlandse of Vlaamse achternaam